Saurin ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexei Iwanowitsch Saurin (* 1950), russischer Politiker
 Bernard-Joseph Saurin (1706–1781), französischer Anwalt, Poet und Dramatiker
 Jacques Saurin (1677–1730), protestantischer Prediger französischer Herkunft  
 Joseph Saurin (1659–1737), französischer Mathematiker
 William Saurin Lyster (1828–1880), australischer Opernimpresario irischer Herkunft
 Wolfgang Saurin (* 1955), deutscher Politiker (CDU)